Ната́лья Серге́евна Пивова́рова (род. 7 февраля 1953 года, Москва) — российский  и , , кандидат искусствоведения. Профессор кафедры истории театра ИФИ в РГГУ, декан театроведческого факультета ГИТИС (2010-2017), член Ассоциации театральных критиков.

Биография 
 В 1979 г. окончила театроведческий факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС (курс Павла Александровича Маркова и Бориса Николаевича Любимова), затем — аспирантуру;
 С 1980 г. работала в семинаре по театральной критике под руководством П. А. Маркова и Б. Н. Любимова;
 С 1982 г. — педагог кафедры театроведения и театральной критики в ГИТИСе, а затем кафедры истории театра России;
 В 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ап. Григорьев — театральный критик» (научный рук. Б. Н. Асеев);
 В 1990—1991 гг. — преподавала историю театра России в Школе-студии МХАТ;
 С 1996 г. и до настоящего времени — профессор кафедры Истории театра ИФИ в РГГУ;
 В 1999—2007 гг. — читала лекции по истории театра «От истоков до конца XX века» в ИСИ;
 Работала профессором кафедры истории театра России ГИТИС, художественным руководителем курса на театроведческом факультете;
 С 2011 г. — декан театроведческого факультета ГИТИС.
В начале марта 2022 г. уволена за антивоенные выступления с поста завeдующей дома-музея Щепкина.

24 августа 2022 г. в связи с антивоенными выступлениями против войны России в Украине уволена из ГИТИС (не возобновили контракт).

Преподавательская деятельность 
В качестве профессора театроведческого факультета ведёт семинары: по театральной критике; по истории театра России; преддипломный семинар.

Читает курсы лекций: по истории и теории театральной критики XVIII—XIX вв.; по истории русского театра (в основном у театроведов, но иногда и на других факультетах); курс «Введение в театроведение».

В середине 1980-х гг. Пивоварова читала курс «Теория драмы»; вела семинар «Анализ пьесы и спектакля» на продюсерском факультете; с момента открытия (в 1992) факультета сценографии, несколько лет вела курс «Практикум по современному театру». Преподаёт театроведческие дисциплины в магистратуре ГИТИС.

С конца 1970-х сотрудничает с ВТО, затем с СТД. В 2007 г. — член жюри Фестиваля «Золотая маска».

Помимо основной деятельности, Наталья Сергеевна: ежегодно курирует международную театроведческую конференцию «Volume»; организовывает встречи, обсуждения, круглые столы, посвящённые театральному искусству; является постоянным членом жюри конкурса «Студенческая весна» в ГИТИСе; согласовывает практику студентов театроведческого факультета на фестивалях «Территория», «NET», «Золотая маска». Является членом Ассоциации Театральных Критиков.

Библиография 
Пивоварова является автором текстов о проблемах театрального искусства на страницах журналов «Театр», «Современная драматургия», «Наше наследие», газет «НГ», «Культура», «Экран и сцена»; научных сборников и энциклопедий. Автор раздела «Театр и драматургия 2-й четверти XIX века» и ответственный редактор всех изданий учебника и хрестоматии «История русского драматического театра от его истоков до конца XX века», подготовленного в рамках Мега-проекта МК РФ.

Книги 
 История русского драматического театра от его истоков до конца XX века: учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. — М.: ГИТИС, 2005. — ISBN 5-7196-0246-1.
 Друг несчастных, или Пробуждение сердца: драматургия русского сентиментализма / сост., вступ. ст. и примеч. Н. С. Пивоваровой. — М.: ГИТИС, 2005. — ISBN 5-7196-0247-1.
 История русского драматического театра от его истоков до конца XX века: хрестоматия / отв. ред. Н. С. Пивоварова. — М.: ГИТИС, 2013. — ISBN 978-5-91328-100-5.
 П. А. Марков, Статьи о театре XX века: избранное (в 2 т.); т.1 / сост.: Б. Н. Любимов и др. / ст. от составителей Н. С. Пивоваровой, Н. А. Шалимовой. — М.: ГИТИС, 2013. — ISBN 978-5-91328-086-2.
 Театральные и литературные знаменитости. Из истории русского театра второй четверти XIX века. Учебное пособие / Н. С. Пивоварова. — М.: ГИТИС, 2016. — ISBN 978-5-91328-229-3.
 Драма русского консерватизма: Учебное пособие/ Н+С+Пивоварова — М.: Издательство ГИТИС, 2020. — ISBN 978-5-91328-305-4

Статьи 
 Преобразовать театр в своем отечестве. // Современная драматургия, № 2. — М.: 1983.
 Теория актёрского искусства в эстетике А. А. Григорьева. // Театральная критика: история и теория: Сб. статей. — М.: 1989.
 Литературные герои драматургии Лермонтова, Тургенева, Сухово-Кобылина // Энциклопедия литературных героев / сост. и науч. ред. С. В. Стахорский. — М.: Аграф, 1997. — ISBN 5-7784-0013-6.
 Пьеса М. М. Хераскова «Гонимые». К проблеме смены театральных стилей // Театральные течения: Сб. статей. — М.: 1998. — ISBN 5-7196-0297-6.
 Театральная память эпохи // Русский театр, 1824—1941: иллюстрированная хроника российской театральной жизни; 2-е изд./ сост. Л. Гузовская. — М.: Интеррос, 2006. — ISBN 5-91105-008-0.
 Сумерки, или Мерзлая земля (Господа Головлевы в Художественном театре) // Экран и сцена. — М.: 2005.
 Не календарный, настоящий двадцатый век // Театр, № 1. — М.: 2006.
 Пространство национальной сцены (к 250-летию Российского государственного театра) // Наше наследие, № 79-80. — М.: 2006.
 Мария Кнебель: жизнь без догмы. Сила благородного академизма (к 110-летию М. О. Кнебель). // НГ. — М.: 2008.

Примечания

Ссылки 
 Страница Н. С. Пивоваровой на сайте ГИТИС.
 Интервью для журнала «Театр».

Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Педагоги ГИТИСа
Историки театра